Bill Eadie (piłkarz)
 Ax (wrestler) (Bill Eadie, William Reid Eadie)